Kouros (auch Kuros) steht für:

 Kouros, einen antiken Statuentyp

Kouros ist der Familienname folgender Personen: 
 Yiannis Kouros, ein griechischer Ultramarathonläufer

Kouros steht außerdem für:
 Kouros (Parfüm), der Name eines Parfüms von Yves Saint Laurent
 Kuros, den Hauptcharakter in dem Computerspiel Wizards & Warriors